Omonia Nicosia es un club polideportivo de Chipre, y puede hacer referencia a:
AC Omonia Nicosia, la sección de fútbol
Omonia BC, la sección de baloncesto